Дервиш — мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма.
 Дервиш (арктический конвой) — первый морской конвой, отправленный в СССР во время Второй мировой войны.
 «Дервиш» — рисунок азербайджанского художника XIX века Мирзы Кадыма Эривани.
 Дервиш, Кемаль (род. 1949) — турецкий политик и сотрудник ООН, возглавлял программу развития ООН.
 Дервиш, Суад (1904 или 1905—1972) — турецкая писательница.

См. также 
 Dervish — ирландский музыкальный коллектив.
 Дервиш-хан
 Дервиш Мухаммад — персидский художник, работавший в последней четверти XV века.
 Дервиш взрывает Париж — азербайджанская советская кинокомедия.
 Дервиши (группа) — музыкальный коллектив из Казахстана.
 Дервиш Сушич — боснийско-герцеговинский писатель, драматург, журналист.